Charles Tournay, auteur dramatique français du  ;
Charles Tournay (-1939), ingénieur et architecte industriel belge.